Гарольд Блум (, 11 июля 1930, Нью-Йорк — 14 октября 2019) — известный американский историк и теоретик культуры, литературный критик и литературовед, библеист, религиовед.

Биография 
Родился в еврейской семье из Российской империи; в доме говорили на идише. Знал идиш и иврит раньше, чем английский. Открыл для себя поэзию в 10-летнем возрасте, прочитав в библиотеке Бронкса книгу стихов Харта Крейна «Белые здания» (следующим открытым автором был Блейк, затем Мелвилл и Шекспир).

В 1947 году поступил в Корнеллский университет, учился у исследователя поэтики романтизма Мейера Говарда Абрамса. Отличался фантастической памятью и сверхъестественной работоспособностью. Окончил курс в 1952 году, еще год провел в Кембридже.

Защитил диссертацию в Йельском университете (1955), где работал до конца жизни. В 1970-е годы он входил там в кружок филологов под руководством Поля де Мана. Также преподавал в Нью-Йоркском университете.

Автор многих трудов.

Научные интересы 
Считал своим непосредственным предшественником исследователя мифологии и мифологических образов в литературе Нортропа Фрая, на него повлияли идеи Кеннета Бёрка. В центре интересов Блума — феномены сакрального в современном мире. Отсюда его книги о поэзии, и прежде всего о романтической и религиозной поэзии, работы о священных текстах (в первую очередь — о Библии), исследования гражданской религии в США.

Из многочисленных трудов Блума наибольшее внимание публики и критики привлекли книги о «страхе влияния» как механизме литературной динамики, об «ошибках прочтения» («очитках») как стратегии восприятия текста и о формировании «канона» западной литературы и, в частности, американской словесности (а также феноменов «гения», «великой книги» и т. п.). Вряд ли есть хоть сколько-нибудь значительный англоязычный автор, о котором Блум не написал бы, причем нередко книгу, а, случалось, и не одну. В этом смысле, он не только исследовал канон, но и деятельно его формировал.

Значение и авторитет 
В 1970-е годы — последователь деконструкции, один из ведущих представителей Йельской школы. Позднее стал противником деконструкции, марксизма, феминизма, семиотики, постмодернизма, нового историзма и других интеллектуальных явлений в гуманитарных и социальных науках США конца XX века. Один из наиболее влиятельных американских гуманитариев, занимавшихся исследованиями литературы.

Как отмечают, его научная слава в основном связана с его ранними штудиями Блейка и романтиков и с тремя книгами, изданными в 1970-е годы («Страх влияния», 1973; «Карта перечитывания», 1975; «Поэзия и вытеснение», 1976), в которых он сформулировал свою теорию литературного влияния.

Признание 
Член Американской академии искусств и литературы, Шекспировской академии. Лауреат множества национальных и международных премий, включая премию Ханса Кристиана Андерсена (2005).

Избранные труды 

 Shelley’s Mythmaking (1959)
 The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry (1961)
 Blake’s Apocalypse: A Study in Poetic Argument (1963)
 Yeats (1970)
 The Ringers in the Tower: Studies in Romantic Tradition (1971)
 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry (1973)
 A Map of Misreading (1975)
 Kabbalah and Criticism (1975)
 Poetry and Repression: Revisionism from Blake to Stevens (1976)
 Figures of Capable Imagination (1976)
 Wallace Stevens: The Poems of our Climate (1977)
 The Flight to Lucifer: Gnostic Fantasy (1979)
 Deconstruction and Criticism (1980)
 Agon: Towards a Theory of Revisionism (1982)
 The Breaking of the Vessels (1982)
 Ruin the Sacred Truths: Poetry and Belief from the Bible to the Present (1989)
 The Book of J: Translated from the Hebrew by David Rosenberg; Interpreted by Harold Bloom (1990)
 The American Religion: The Emergence of the Post-Christian Nation (1992)
 The Western Canon: The Books and School of the Ages (1994, )
 Omens of Millennium: The Gnosis of Angels, Dreams, and Resurrection (1996)
 Shakespeare: The Invention of the Human (1998)
 How to Read and Why (2000)
 Stories and Poems for Extremely Intelligent Children of All Ages (2001)
 Genius: A Mosaic of One Hundred Exemplary Creative Minds (2003)
 Hamlet: Poem Unlimited (2003)
 The Best Poems of the English Language: From Chaucer Through Frost (2004)
 Where Shall Wisdom Be Found? (2004)
 Jesus and Yahweh: The Names Divine (2005)
 The Anatomy of Influence: Literature as a Way of Life (2011)

Публикации на русском языке 
 Блум Х. Страх влияния. Теория поэзии; Карта перечитывания / Пер. с англ. С. А. Никитина. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1998. — 351 с.
 Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен / Пер. с англ. Д. Харитонова. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 672 с.

Примечания

Литература 
 Fite D. Harold Bloom: The Rhetoric of Romantic Vision. Amherst: University of Massachusetts Press, 1985.
 Moynihan R. A Recent imagining: interviews with Harold Bloom, Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller, Paul De Man. Hamden: Archon Books, 1986
 De Bolla P. Harold Bloom: Toward Historical Rhetorics. New York: Routledge, 1988.
 Allen G. Harold Bloom: Poetics of Conflict. New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.
 Saurberg L.O. Versions of the Past--Visions of the Future: The Canonical in the Criticism of T. S. Eliot, F. R. Leavis, Northrop Frye, and Harold Bloom. New York: St. Martin’s Press, 1997.
 The Salt Companion to Harold Bloom/ Roy Sellars, Graham Allen (eds.). Cambridge: Salt, 2007
 Цветков А. Огонь на себя
 Ямпольский М. Литературный канон и теория «сильного» автора

Ссылки 
 Страница в Журнальном зале
 Современники о Борхесе
 Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Кому нужны гуманитарии – передача Александра Гениса Генис: взгляд из Нью-Йорка на «Радио Свобода», эпизод (18 ноября 2019 года), посвящённый уходу из жизни Гарольда Блума

Родившиеся в Бронксе
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Йельского университета
Выпускники Пемброк-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Йельского университета
Стерлингские профессора
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Литературоведы США
Культурологи США
Религиоведы США
Шекспироведы
Блейковеды
Библеисты США
Члены Американской академии искусств и литературы
Стипендиаты Мак-Артура
Авторы книг по каббале
Педагоги США XXI века